Anse (való) o Ans , municipi a la província de Lieja a la regió valona (Bèlgica)
 Anse (Roine), municipi al departament del Roine i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps (França)
 Anse-Bertrand, municipi a Guadalupe, regió i departament d'ultramar de França a les Petites Antilles